Amatos puede hacer referencia a:
Amatos de Alba, localidad del municipio de Alba de Tormes;
Amatos (Calvarrasa de Abajo), localidad del municipio de Calvarrasa de Abajo;
Amatos de Salvatierra, localidad del municipio de Pedrosillo de los Aires;